Arjasa kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Arjasa (distrikt i Indonesien, lat -8,11, long 113,76), Jawa Timur, 
 Desa Arjasa (administrativ by i Indonesien, lat -8,07, long 113,87), Jawa Timur, 
 Desa Arjasa (administrativ by i Indonesien, lat -7,72, long 114,12), Jawa Timur, 
 Desa Arjasa (administrativ by i Indonesien, lat -6,86, long 115,29), Jawa Timur, 
 Kecamatan Arjasa (distrikt i Indonesien, lat -6,89, long 115,37), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar